Elasmucha är ett släkte av insekter. Elasmucha ingår i familjen taggbärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggbärfisar
Elasmucha